Васашерна () — фамилия шведского происхождения

 Васашерна Георг Аксель (1865—1915) — финский архитектор
 Васашерна Кнут Эдгар (1867—1935) — финский архитектор